Das HKFC International 2014 fand vom 19. bis 24. Mai  2014 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie International 25. Das Turnier der Damen, das offiziell unter dem Namen HKFC WSA 25 2014 firmierte, war Teil der WSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie Silver 25.

Titelverteidiger war Alister Walker bei den Herren, der im Viertelfinale gegen Leo Au verlor. Sieger wurde Max Lee, der im Endspiel Ong Beng Hee mit 11:3, 10:12, 8:11, 11:5 und 11:6 besiegte. Die Damenkonkurrenz wurde erstmals ausgetragen und von Amanda Sobhy gewonnen. Sie bezwang im Finale Rachael Grinham mit 11:6, 11:2 und 11:9.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. In der Damenkonkurrenz treten 16 Spielerinnen an, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielten Shaun Le Roux bei den Herren und Carmen Lee bei Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 25.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2013/14
WSA World Tour 2013/14
2014